Cistella kan syfta på:

 Cistella (släkte) – ett släkte av svampar
 Cistella (kommun) – en kommun i Spanien
 Cistella (kommunhuvudort) – en ort i kommunen